Mold kan syfta på:
 Mold, Wales, stad i Wales, Storbritannien
 Mold (musikgrupp), ett färöiskt rockband bildat 1992